Nagyváltósúlyú  amatőr ökölvívók listája

Damián Austín
Markus Beyer
Adrian Diaconu
Alfredo Duvergel 
Angel Espinosa
Frédéric Esther 
Jorge Gutiérrez
Jermahan Ibraimov 
Juan Carlos Lemus
Mizsei György    
Papp László
David Reid 
Torsten Schmitz
Marian Simion
Frank Tate
Vastag Ferenc

Ökölvívólisták